Sœur peut faire référence à :
une sœur, personne de sexe féminin partageant un lien familial ;
une sœur, un titre et synonyme de religieuse .

Œuvres 
Sœurs, un roman policier de Bernard Minier

 Sœurs, film de Yamina Benguigui avec Isabelle Adjani.

Toponymie 
 Col de la Sœur, col dans le Massif central en France.

Voir aussi 
 Le parc des Sœurs,  un parc urbain situé à Sevran, en Seine-Saint-Denis.
 Îles Soeurs aux Seychelles

Notes et références